Fritz Reichert ist der Name folgender Personen:

* Fritz Reichert (Geologe) (Friedrich Reichert; 1878–1953), deutscher Geologe 
 Fritz Reichert (Sportwissenschaftler) (1925–2011), deutscher Sportwissenschaftler, Hochschullehrer und Skisportfunktionär
 Fritz Reichert (Schriftsteller), deutscher Physiker und Schriftsteller 
 Fritz Reichert-Facilides (1923–2003), österreichischer Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Friedrich Reichert